Telepass – apparato telematico per il pagamento del pedaggio autostradale (dispositivo di telepedaggio) 
Telepass – azienda
Telepass – traghetto